HMS Göteborg kan syfta på:

* – ett örlogsskepp i svenska flottan sjösatt år 1696
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt år 1696
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt år 1839
 – en jagare i svenska flottan sjösatt år 1935
 – en kustkorvett i svenska flottan sjösatt år 1989

Se även
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1726

Namn på svenska örlogsfartyg